Лала се може односити на:
Лала (биљка), рода монокотиледоних биљака
Лала (надимак), шаљиви надимак за Банаћанина или Војвођанина
Лала (учитељ), учитељ, васпитач
Лала (службеник), службеник на турском двору
Лала (тутор), помоћник малољетним царевићима у обављању својих дужности у Турској